Jméno a příjmení Miroslav Moravec má více nositelů:

 Miroslav Moravec (1939–2009) – český herec
 Miroslav Moravec (letec) (1918–1944) – starší syn české odbojářky Marie Moravcové, pilot RAF
 Miroslav Moravec (spisovatel) (* 1948) – český spisovatel